Ритам се може односити на:

 Ритам (музика), смењивање наглашене и ненаглашене целине.
 Ритам (ликовна уметност)
 Ритам (магазин)